La palabra pichi puede referirse a:

 Nombre que recibe en Guatemala la Psidium guayava.
 El idioma pichi de Guinea Ecuatorial.
 Para el término coloquial, ver pichi.
 En Panamá, droga derivada de la cocaína.
 En Argentina, nombre vulgar con el que se conoce al clorhidrato de cocaína.
 Nombre empleado en la zona de Cuyo, Argentina, para referirse a una especie de armadillo Chlamyphorus truncatus, también llamada pichiciego.
 En España se denomina así a la falda con peto, llamada en otras partes champer.
 Nombre con el que se conoce en Cantabria (España) al chapapote.
 Canción española El Pichi de la Revista Las leandras (1931).
 Es una forma de referirse a la orina en Uruguay, Argentina, Chile y Perú.